Аббревиатура МЦ может означать:
 МЦ — международный центр
 МЦ — муниципальный центр
 МЦ — молодёжный центр
 МЦ — магнитная цепь
 МЦ — русскоязычный журнал о моде и культуре

Оружие МЦ 
МЦ (модель ЦКИБ СОО) — аббревиатура в названии советского/российского стрелкового оружия .
 МЦ 1 — спортивный пистолет системы Марголина
 МЦ 3  — спортивный пистолет оригинальной конструкции, выполненный по "перевёрнутой" схеме.
 МЦ12 — малокалиберная произвольная винтовка разработанная в 1952 году.
 МЦ13 — однозарядная произвольная винтовка.
 МЦ18 — малокалиберный самозарядный охотничий карабин с возможностью ведения огня в режиме ручного перезаряжания.
 МЦ 20-01 — одноствольное магазинное охотничье ружьё.
 МЦ 20-04 — компактное охотничье одноствольное гладкоствольное ружьё 20 калибра.
 МЦ 21-12 — первое советское полуавтоматическое ружьё
 МЦ-55 — советский спортивно-целевой однозарядный пистолет. Разработан в 1961 году. 
 МЦ70 — малокалиберная стандартная винтовка для стрельбы на дальность 50 м. 
 МЦ-111 — двуствольное охотничье ружьё с горизонтальным расположением стволов. Создано в 1971 г.
 МЦ112 — малокалиберная произвольная винтовка разработанная на основе МЦ12.
 МЦ116 — спортивная винтовка, разработанная на основе спортивной винтовки МЦ13.
 МЦ-116М — российская снайперская винтовка, созданная на основе спортивной однозарядной винтовки МЦ-116.
 МЦ-121 — советская спортивная винтовка, созданная на основе МЦ-112-1
 МЦ255 — охотничье ружье револьверного действия

Примечания